HD 102956 — звезда, которая находится в созвездии Большая Медведица на расстоянии около 411 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 102956 — звезда восьмой видимой звёздной величины, впервые упоминается в каталоге Генри Дрейпера. Это оранжевый субгигант, имеющий массу и радиус, равные 1,68 и 4,4 солнечных соответственно. Температура поверхности составляет около 5054 кельвин. По светимости звезда превосходит Солнце в 11,6 раз. Возраст звезды оценивается приблизительно в 2,3 миллиарда лет.

Планетная система 
В 2010 году группой астрономов из Ликской обсерватории и из обсерватории Кек было объявлено об открытии планеты HD 102956 b в данной системе. Она представляет собой короткопериодичный горячий юпитер — газовый гигант, обращающийся очень близко к родительской звезде. Масса планеты примерно равна 96% массы Юпитера. Полный оборот вокруг звезды планета совершает за 6 с лишним суток. Открытие было совершено методом измерения лучевых скоростей родительской звезды.

Примечания

Ссылки 
 HD 102956 в энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 102956 на сайте Планетные системы

Оранжевые субгиганты
102956
Планетные системы